Australian Open 1992 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 13–26 stycznia 1992 roku, na twardych kortach Flinders Park w Melbourne. Była to 80. edycja rozgrywek oraz 5. odsłona imprezy na kortach Flinders Park.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open według lat
1992 w tenisie ziemnym
1992 w Australii